D'une manière générale, le mot variateur désigne un objet permettant de faire varier un ou plusieurs paramètres. Ce terme est employé dans plusieurs domaines pour désigner un appareil spécifique :
 en électricité, un variateur de vitesse est un dispositif permettant de faire varier la vitesse d'un moteur électrique ;
 un gradateur électrique de puissance, est souvent appelé variateur dans le langage courant ;
 en mécanique, un variateur de vitesse est un dispositif à poulies et à courroie permettant de changer continument la démultiplication des moteurs, en remplacement d'une boîte de vitesses.